Mužská dvouhra Noventi Open 2021 probíhala ve druhé polovině června 2021. Do singlové soutěže travnatého tenisového turnaje v severoněmeckém Halle nastoupilo třicet dva hráčů. V roce 2020 byl turnaj zrušen pro koronavirovou pandemii. Obhájcem titulu z roku 2019 byl desetinásobný šampion Roger Federer ze Švýcarska, kterého ve druhém kole vyřadil 20letý Kanaďan Félix Auger-Aliassime figurují na 21. příčce žebříčku. Při svém osmnáctém startu v Halle tak Federer poprvé vypadl již ve druhém kole.

Vítězem se stal nenasazený třicátý první hráč světa Ugo Humbert, jenž ve finále zdolal ruskou turnajovou čtyřku Andreje Rubljova po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–3. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo třetí singlový titul na okruhu ATP Tour a první v kategorii ATP Tour 500. Ve finálových duelech zůstal na túře ATP neporažený. V Halle se stal prvním francouzským šampionem od Henriho Leconta, jenž ovládl úvodní ročník 1993.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 

Halle Open
Tenis v Německu v roce 2021
ATP Tour 2021